Csehország
 Kyšice, település a Kladnói járásban
 Kyšice, település a Plzeň városi járásban
 Malé Kyšice, település a Kladnói járásban